O Sporting Clube da Praia já teve vários jogadores e técnicos de destaque de Cabo Verde.

Lista de jogadores

Jogadores de clube de jovens

Ligação externo
Lista de futebolistas na site de Sporting da Praia 

 
Sporting Praia